Systellura longirostris és una espècie d'ocell de la família dels caprimúlgids (Caprimulgidae) i única espècie del gènere Systellura, si bé ha estat fins fa poc inclòs a Caprimulgus. Habita zones boscoses, matolls i ciutats d'Amèrica del Sud, a Colòmbia, oest, nord i sud de Veneçuela, l'Equador, el Perú, centre i est de Bolívia, sud-est del Brasil, el Paraguai, Uruguai, Xile i l'Argentina.

Referències 

Caprimúlgids